Мокар, мо, ম — буква бенгальского алфавита, обозначает губно-губной носовой согласный /nom/.

Лигатуры: 

 ম্ন = ম + ন 
 ম্প = ম + প 
 ম্প্র = ম + প + র
 ম্ফ = ম + ফ
 ম্ব = ম + ব
 ম্ব্র = ম + ব + র
 ম্ভ = ম + ভ
 ভ্র = ম + ভ + র
 ম্ম = ম + ম
 ম্য = ম + য
 ম্র = ম + র
 ম্ল = ম + ল

Бенгальский алфавит